La famille Petrákis (en ) est une famille qui a donné 8 higoumènes au monastère de Petrákis à Athènes ainsi que plusieurs hommes politiques à la Grèce. Parmi ceux-ci, on peut nommer :

 Anárgyros Petrákis (d. 1892), premier maire d'Athènes et ministre ;
 Periklís Petrákis (1832-1892), ministre (fils du précédent).

Famille grecque